Johann Wirth ist der Name folgender Personen:

* Johann Wirth (Bildhauer), deutscher Bildhauer 
 Johann Christian Wirth (1756–1838), deutscher evangelischer Pfarrer
 Johann Georg August Wirth (1798–1848), deutscher Jurist, Schriftsteller und Politiker
 Johann Ulrich Wirth (1810–1879), deutscher Theologe und Philosoph